АуховцыОбщественный строй Чечни: вторая половина XVIII в.--40-е годы XIX века - 2009 Ф. В ТотоевГеографическо-статистический словарь Российской Империи / составил по поручению Императорского Русского Географического Общества П. Семенов, при содействии В. Зверинского, Р. Маака, Л. Майкова, Н. Филиппова и И. Бока. — СПб., 1863—1885. — Т. 1—5. •Русско-чеченские отношения: втория половина XVI-XVII в. : сборник документов Екатерина Николаевна Кушева Восточная литература, 1997Нева, Выпуски 10-12 Гос. изд-во худож. лит-ры, 1993Этнографическое обозрение, Выпуски 4-6 Наука, 2002, аккинцы-ауховцыНа терских берегах В. Б. Виноградов, Н. Н. Великая, Евгений Иванович Нарожный Армавирский государственный педагогический институт, 1997Зарема Ибрагимова - Чеченцы в зеркале царской статистики (1860-1900), чеченцы-ауховцы, чеченцы-аккинцы (, аьккхий), также самоназв.  — особая этнографическая (субэтническая) группа (народность), исторически проживающая в Чечне и пограничных с Чечнёй районах Дагестана. В официальных переписях населения СССР и современной России ауховцы часто идентифицировали себя как чеченцы-аккинцы, чеченцы-ауховцы или просто чеченцы. В традиции чеченской этноиерархии считается одним из девяти тукхумов.

Описаны Волковой как ''часть аккинцев, известная в литературе прошлого столетия под именем ауховцев, обитала в Восточной Чечне по рекам Ямансу, Ярыксу, Акташ и Аксай.'' Ауховцы хорошо известны по письменным источникам.

История 

Современным исследователям время заселения Ауха аккинцами неизвестно. Перед жителями Ауха открывались прекрасные экономические и культурные перспективы, обусловленные пересечением в этой зоне торгово-экономических и военно-политических связей народов. Однако процесс был прерван нападением Золотой Орды. Между ауховскими и золотоордынскими войсками произошло несколько крупных сражений, закончившихся победой ауховцев. После похода Тимура на Северный Кавказ и борьбы на протяжении двух столетий большая часть поселений была уничтожена.

В середине XVII века происходит внутренняя борьба с кумыкскими князьями, претендующими на ауховские территории.

В начале XVIII века на ауховские земли было совершено несколько карательных походов со стороны России, которые привели к началу вытеснения ауховцев из зоны равнин. 

В XIX веке, наряду с другими северокавказскими народами, ауховцы участвовали в Кавказской войне, приняв сторону Северо-Кавказского имамата. В Аухе была образована административная единица имамата которое получило название Ауховское наибство. Известный имена некоторых ауховских наибов в период правления Шамиля Гойтемир Ауховский, Уллубий-мулла и Хату. После окончания Кавказской войны, на месте проживания ауховцев какое-то время существовала административная единица — Ауховский округ.

В 1877 году ауховцы подняли крупное восстание против колонизации ауховских земель, которое было подавлено царскими властями.

В 1918 году ауховцы приняли участие в русских погромах.

В 1944 году чеченцы-ауховцы были депортированы в Среднюю Азию вместе с остальными вайнахами.

Примечания